Thor : God of Thunder signifie en anglais « Thor : Dieu du tonnerre ». Ce terme peut désigner :

Jeu vidéo  
 Thor : God of Thunder (en français, Thor : Dieu du tonnerre), un jeu vidéo développé par Liquid Entertainment, sorti en 2011.

Cinéma 
 Thor : God of Thunder, un film américain réalisé par Noah Luke, sorti en 2022.

Notes et références